«Future-Drama» () — пятнадцатый эпизод шестнадцатого сезона мультсериала «Симпсоны». Премьерный показ состоялся 17 апреля 2005 года на канале FOX.

Сюжет 
В результате потасовки Барт и Лиза случайно падают в подвал профессора Фринка, который их ждал, так как изобрёл (на основе астрологии) аппарат, показывающий будущее. Не слушая возражений детей, он начинает показывать их будущее…

Восемь лет спустя. Мардж разведена с Гомером и встречается с Клоуном Красти. Лиза с отличием окончила школу на два года раньше, одновременно с Бартом. Их парами оказываются Милхаус (обладатель великолепной мускулатуры) у Лизы и Дженда у Барта. Все четверо отправляются на выпускной вечер. После бала Барт с Джендой отправляются в романтическую поездку: посмотреть с холма на ночной Спрингфилд, где Барт делает девушке предложение, но та отвергает его, узнав малоперспективные планы юноши на будущее. Барт приходит «поплакаться» к отцу, который теперь живёт в подводном доме, и тот, решив утешить сына, едет с ним развлекаться в бар Мо. Впрочем, облегчения это Барту не приносит.

На следующий день Лиза подбадривает брата: она тоже рассталась с Милхаусом, и советует Барту устроиться на работу, чтобы вернуть уважение Дженды. Тот так и поступает: теперь он уборщик в магазине «На скорую руку». Хозяин магазина, Апу, посылает его отнести продуктовый заказ в дом Бёрнса, и там Барт спасает миллионера от вооружённого ограбления, нейтрализовав Зме́я. В благодарность Бёрнс отправляет Барта в Гарвардский университет вместо заслужившей это отличной учёбой Лизы. Это вызывает, естественно, дикую ярость девушки: дальше она будет учиться в «Академии хот-догов на палочке».

Отмечание окончания школы продолжается в подводном доме Гомера, где Нельсон бросает Шерри и Терри, родивших ему по двойне, а Барт обнадёживает Милхауса, что Лиза ещё вернётся к нему.

Чуть позже Барт прогуливается с Джендой по вечернему Спрингфилду и замечает полуразвалившийся дом профессора Фринка (сам он давно повесился в своём подвале). Подростки забираются в тот самый подвал, где стоит аппарат. Хоть девушке это и не нравится, Барт запускает машину, которая показывает ему ещё более далёкое будущее: пожилая Лиза замужем за Милхаусом, от былых мышц которого не осталось и следа, так как он «продал весь свой костный мозг, чтобы заплатить за свет». Барт клянётся, что не допустит этого, и, бросив Дженду, отправляется «спасать» сестру, которая уже почти помирилась с Милхаусом. Барт возвращает Лизе место в Гарварде.

Мардж возвращается к Гомеру.

Культурные отсылки и факты 
 Премьеру эпизода посмотрели 8 300 000 зрителей.
 Название эпизода пародирует название мультсериала «Футурама», также в серии появляется робот Бендер из этого мультфильма. В эпизоде Simpsorama Бендер прилетит из будущего, чтобы убить Гомера.
 Работа аппарата профессора Фринка начинается заставкой «Матрицы».
 Открытка, показывающая жаркий пляж на Аляске — аллюзия на глобальное потепление.
 Возвращаясь к работе со своим аппаратом, Фринк говорит: «Ну, а теперь назад в будущее».
 Гомер с Бартом проезжают сквозь Квантовый тоннель.
 Супер-пёс Ленни — это Супер-пёс Крипто
 В эпизоде исполняются песни:
 «Take on Me» группы «a-ha»
  группы «New Order»
 «Incense and Peppermints» группы 
 «True» группы «Spandau Ballet»
 «Sea of Love» Фила Филлипса
 К 2013 году:
 доллары стали называться «рейганами»
 у США появился 51-й штат: Саудовская Израилия
 полицейские Спрингфилда носят бронированную униформу, напоминая Робокопа
 уголь стал самым ценным веществом на Земле, ценнее алмазов
 Аппарат Фринка позволяет посмотреть следующие эпизоды будущего, кроме «Барт и Лиза — тинейджеры»:
 Захват Земли Кэнгом и Кодосом
 Вице-президент Клетус
 Мо получает электронное письмо
 Месть Фландерса
 Мэгги тормозят «под мухой»
 Супер-пёс Ленни
 Для того, чтобы покинуть подводный дом Гомера, требуется провести три часа в декомпрессионной камере, но Нельсон сбегает оттуда мгновенно.

Примечания

Ссылки 
  
 Future-Drama на TV.com 

Мультфильмы США 2005 года